Rice County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Rice County (Kansas) – okres státu Kansas
 Rice County (Severní Dakota) – okres státu Severní Dakota